Abe kan som auktorsförkortning betyda:

 Tokiharu Abe (1911–1996), japansk iktyolog
 Yoshio Abe (1891–1960), japansk zoologist
 Katsumi Abe, japansk ostracodologist
 Kelly T. Abe, iktyolog
 Wataru Abe

Robotskapade auktorsförkortningar